Juan Pablo o Jean Paul son nombres propios que pueden referirse a: 

 Juan Pablo I (1912-1978), Papa durante 1978.
 Juan Pablo II (1920-2005), Papa entre 1978 y 2005.
 Juan Pablo II, avenida en la ciudad de México.
 Juan Pablo II, estación del Biotrén de San Pedro de la Paz, Chile.
 Juan Pablo II, parque en Madrid (España).
 Juan Pablo Colinas (1978-), futbolista español.
 Juan Pablo Pérez Alfonzo(1903-1979), conocido popularmente como «El padre de la OPEP».
 Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798), escritor peruano, jesuita y precursor de la independencia hispanoamericana.

 Jean-Paul Albinet (n. 1954), artista contemporáneo francés.
 Jean Paul Didierlaurent (n. 1962), escritor francés.
 Jean Paul Maraví (n. 1994), es un futbolista peruano.
 Jean-Paul Nozière (n. 1943), escritor francés.